Jazmín de monte puede referirse a:

 el nombre común de la planta Clematis flammula; 
 el nombre común de la planta Clematis vitalba; o
 el nombre común de la planta '''''Jasminum fruticans.